Río Alhama steht für folgende Flüsse:

 Río Alhama (Río Fardes), Nebenfluss des Río Fardes, fließt durch die Provinz Granada
 Río Alhama (Cacín), auch Río Merchán genannt, Nebenfluss des Cacín, der durch Alhama de Granada fließt
 Río Alhama (Ebro), Nebenfluss des Ebro, der durch Navarra und La Rioja fließt